Marreh bezeichnet:
 Marreh (Dorf), iranisches Dort im Zalaqi-ye Sharqi-Distrikt

Mareh ist der Familienname von
 Sulayman Marreh (* 1996), gambischer Fußballspieler